Horváth Adrienne (1911–?) színésznő (1938 után: Hollán Adrienne, születési neve: Horváth Róza)
Horváth Adrienne (1954) operatőr és filmrendező
Horváth Adrienne (?) balettművész, pilátesz-oktató és fotós

Hasonló
Horváth Adrienn (1989) táncos